Il doppio del torneo di tennis Belgrado Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ilija Bozoljac e Nenad Zimonjić che hanno battuto in finale Darko Madjarovski e Janko Tipsarević 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Ota Fukárek /  Jordan Kerr (primo turno)
 Leonardo Azzaro /  Potito Starace (primo turno)

 Amir Hadad /  Ivo Karlović (quarti di finale)
 Marco Chiudinelli /  Frank Moser (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Belgrado Challenger 2003